Ла Салида има више значења:

 Ла Салида (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Салида (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику